Александр Сетон ( или Sethon):

 Александр Сетон, лорд Гордон — шотландский барон, государственный деятель.
 Александр Сетон (ум. 1604) — шотландский алхимик и герметик, известный как «Космополит».